Australembia är ett släkte av insekter. Australembia ingår i familjen Australembiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Australembia